Виртуа́льность ( — возможный) — воображаемые объект или состояние, которые реально не существуют, но могут возникнуть при определённых условиях.

Этимология 
Слово «виртуальный» берёт свои истоки от слова vir (). Римляне образовали от него другое слово — virtus, которое использовали для обозначения совокупности всех превосходных качеств, на их взгляд присущих мужчинам (физическая сила, доблестное поведение, моральное достоинство). Такое же имя было у богини Виртус из древнеримской мифологии. Из латинского слово проникает в старофранцузский, а в XIII веке — из французского в английский. В английском слово virtual с появлением вычислительной техники приобрело дополнительный оттенок «не существующий в действительности, но появляющийся благодаря программному обеспечению»

Понимание в философии 
Понятие «виртуальный» появилось в ранневизантийской философии IV века. Например, работу Василия Великого «Беседы на шестоднев» можно истолковать следующим образом: некая реальность может породить другую реальность, законы существования которой не будут сводиться к законам порождающей реальности, то есть виртуальность понималась в значении потенции, сущности, причины.

С онтологической точки зрения, «виртуальность» подразумевает наличие некоторых причин или начал, обусловливающих определённое возможное состояние бытия, не реализованное в актуальности. В философии термин «виртуальность» известен с XIII века и принадлежит Фоме Аквинскому. 
Томистская антропология утверждает, что человек является единством тела и души («После разрушения сочетания души и тела потенции второго рода, составляющие начало отправлений чувственной и вегетативной частей души, не могут сохраняться, но остаются в душе виртуально, как в своём первоначале или корне»).

Новейшее время 
Под влиянием информационных технологий термин «виртуальность» приобрёл новое значение, связанное с виртуальной реальностью. «Виртуальность» в этом случае понимается как некоторое состояние, при котором субъект теряет различие между реальным и сконструированным (виртуальным) миром. В этом смысле «виртуальность» оказывается характеристикой сознания и восприятия субъекта. 
Такое понимание виртуальности применяется также в психологии, эстетике и культуре вообще.

Примечания

Литература 

 Грицанов А. А., Галкин Д. В., Карпенко И. Д. Виртуальная реальность // Новейший философский словарь / Сост. и гл. науч. ред. А. А. Грицанов. — 3-е изд., исправл. — Мн.: Книжный Дом, 2003. — 171—173. — 1280 с. — (Мир энциклопедий) ISBN 985-428-636-3

Онтология
Реальность